Odesza (ODESZA) — американский дуэт из Сиэтла, состоящий из Хариссона Миллса и Клейтона Найта. Группа была создана в 2012 году незадолго до того, как Миллс и Найт окончили Университет Западного Вашингтона.

История 

Группа была названа именем корабля, на котором работал дядя Миллса, один из двух членов экипажа, оставшихся в живых после гибели корабля. Корабль назывался «Odessa», но группа с таким названием уже существовала. Поэтому названием стало венгерское написание имени Одесса.

Дебютный альбом Odesza Summer’s Gone был выпущен в 2012 году и был высоко оценен сообществом электронной музыки. За альбомом Summer’s Gone в 2013 году последовал первый мини-альбом коллектива My Friends Never Die, а в 2014 году появился второй студийный альбом группы, получивший название In Return. 18 сентября 2015 года дуэт выпустил на лейбле Counter Records делюкс-версию альбома In Return, включающую в себя расширенную версию оригинального альбома, инструментальные версии треков, новую композицию «Light» и три записи с выступлений дуэта. 8 сентября 2017 года вышел третий альбом Odesza под названием A Moment Apart.

В 2017 году компания GoPro использует трек A Moment Apart в рекламе GoPro HERO6 и трек Intro в ролике Let Me Take You To The Mountain.
В 2018 году компания Apple использует трек Loyal в своей рекламе. Треки A Moment Apart и Late Night входят в саундтрек к игре Forza Horizon 4, при этом A Moment Apart звучит в главном меню.

Дискография

Студийные альбомы

EP

Альбомы ремиксов

Синглы

Песни вне альбомов

Примечания 

Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы из Сиэтла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году